Зайко Максим Юрійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Зайко Микола Никифорович — доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН СРСР.
 Зайко Яків Якович — народний депутат України 12 (1) скликання від Народного Руху, Герой України.

Також 
 Зайков Сергій Володимирович — український футболіст, тренер у ДЮСШ-11 (Одеса).
Українські прізвища